El Tambo peut désigner :

Toponymes

El Tambo, municipalité du département du Cauca.
 El Tambo, municipalité du département du Nariño.

El Tambo un canton et une municipalité de la province de Cañar.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme